Аренсфельде () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Барнім.

Площа — 57,74 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Джерела даних вказані на Wikimedia Commons.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу